Чайлдс, Дэвид ():
 Чайлдс, Дэвид Мэги (род. 1941) — американский архитектор.
  (род. 1933) — британский академический и политический историк.